La Red Bull MotoGP Rookie Cup 2008 est la  de la Red Bull MotoGP Rookie Cup.

Cette seconde saison voit s'affronter 24 pilotes sur 10 courses, uniquement en Europe. Tous les pilotes doivent être des débutants (rookies), et disposent de machines identiques (KTM ) équipées de pneus Dunlop. Les courses ont lieu la veille des courses MotoGP .

Avec seulement 4 points d'avance sur le second Luis Salom, c'est le pilote américain de moto-cross J.D. Beach qui est déclaré vainqueur lors de la dernière course de la saison.

Calendrier

Classement

Références 

Compétition motocycliste
2008
Sport motocycliste en 2008